Gyulafirátót, település Veszprém megyében, Veszprém városrésze
 Rátót, település Vas megyében
 Vácrátót, település Pest megyében